Gorbiza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris; o
 el nombre común de la planta Pedicularis sylvatica.